

Persone 
 Aurora Mikalsen – calciatrice norvegese, portiere
 Jan Erik Mikalsen – compositore norvegese
 Olga Marie Mikalsen – cantante norvegese
 Simen Kind Mikalsen – calciatore norvegese, centrocampista
 Thor Mikalsen – ex calciatore norvegese, centrocampista